A categoria até 67 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2015, disputado na Arena Traktor, em Tcheliabinsk, na Rússia, nos dias 14 e 15 de maio.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave

Feminino